Alessandro Cassa est un écrivain, scénariste et réalisateur originaire du Québec né en  à Cowansville en Estrie.

Biographie 
Alessandro Cassa a étudié l'architecture du paysage à la faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Il entame ensuite des études supérieures en animation et mise en valeur du paysage et de la culture par le cinéma. Amené à travailler en collaboration avec les bureaux de cinéma, il développe rapidement un intérêt pour l'univers du cinéma, en particulier le scénario et la réalisation. Il a à ce jour réalisé sept courts-métrages d'auteur et des œuvres narratives dont deux sont inspirées de ses écrits.

À titre d'auteur, il est tout d'abord connu au Québec pour sa série grand public Le Chant des fées (publiée et rééditée chez Guy Saint-Jean Éditeur), puis à l'international, pour sa série de romans jeunesses Le Professeur Acarus Dumdell éditée en Belgique chez Alice éditions. Il est l'auteur de cinq romans. Il déclare à propos de ces romans dans la revue littéraire La Recrue que .

Rayonnement des courts-métrages 
Les œuvres d'Alessandro Cassa ont été projetées entre autres dans les pays suivants : États-Unis, Belgique, Canada, Pologne, Inde, Royaume-Uni, Italie, Roumanie, Espagne, Écosse, Portugal, Turquie et Allemagne.

Deux de ses courts-métrages ont été projetées à deux reprises au  du Festival de Cannes, en 2006 et 2007. Depuis 2006, ses films ont été présentés dans plus de 30 événements internationaux et ont été nominés dans plusieurs festivals internationaux et du Canada.

Dans ses réalisations cinématographiques de type cinéma narratif, Alessandro Cassa porte une attention particulière à la photographie et au récit. Et dans sa volonté de mettre en valeur et faire apprécier le court-métrage au plus grand nombre, il dirige le festival de courts-métrages qui se déroule à Sainte-Barbe au Québec à chaque année, le FICMAN.

Les univers abordés dans ses œuvres 
Les œuvres cinématographiques tout comme les romans d’Alessandro Cassa prennent place dans des univers bien définis et circonscrits. Ses premiers romans se déroulent dans le monde et les coulisses de l’opéra. Sa série jeunesse, de type fantastique, aborde l’univers de l’alchimie en Angleterre. Ses deux univers littéraires se déroulent dans le passé, l’un (Le Chant des fées) à partir de 1911 dans différents pays, et l’autre (sa série jeunesse) en 1901 en Angleterre dans le village de Meadowfield.

Romans 
Alessandro Cassa est l'auteur des romans suivants :

Approche en tant de réalisateur 
Auteur grand public  et pour la jeunesse (adolescents), depuis 2006, Alessandro Cassa a scénarisé et réalisé sept court-métrages d'auteur produits par la Maison de production québécoise Productions du 3 juin et sa productrice et présidente de la société, Guylaine Beaudoin. En 2002, il réalise un court-métrage d'animation issu de sa trilogie jeunesse, produit d'un projet participatif et collaboratif avec des enfants du primaire. Le film, La Légende d'Owfieldius utilise la rotoscopie pour ses animations numériques. Le réalisateur concentre son récit sur un extrait du tome 3 de sa trilogie du Professeur Acarus Dumdell. Précédemment, en 2017, Alessandro Cassa avait déjà réalisé un court-métrage narratif inspiré de la thématique de sa série jeunesse, dont le scénario portait sur le premier tome de la série : Le Professeur Acarus Dumdell et ses potions incongrues.

Filmographie 

 2005 : Double espresso, présenté au Short Film Corner du Festival de Cannes
 2007 : JRAUOMESN, présenté au Short Film Corner du Festival de Cannes
 2016 : Acarus Dumdell ou la théorie de la fiction, adapté du tome 1 de la trilogie jeunesse le Professeur Acarus Dumdell
 2019 : Post-Scriptum
 2020 : On m'appelait Marguerite
 2020 : Un gigantesque petit univers, avec la participation du Conseil des arts du Canada et CBC/Radio-Canada
 2022 : La Légende d'Owfieldius, avec à la participation du Gouvernement du Québec

Distinctions 
 Mention d'honneur, Ministère de l'Éducation du Québec avec l'équipe de création d'un cours pour la télé université, 2000
 Short Film Corner du festival de Cannes – présentation de deux courts métrages, 2006 et 2007
 Médaille pour l’ensemble de ses réalisations culturelles - Médaille du Jubilé de diamant de la reine Élisabeth II, 2013

 Mention d'honneur, Association des auteurs de la Montérégie, 2014

 Mention coup de cœur, International Board On Books for Young people / Centre de Littérature Jeunesse de Bruxelles, 2014* Bourses du Conseil des arts du Canada, 2016 – Littérature jeunesse Lost Circus

 Prix relève, Société des musées du Québec, 2010* Bourses de CBC/Radio-Canada et du Conseil des arts du Canada, 2020/2021, Websérie (Un gigantesque petit univers)

Notes et références

Liens externes 

Naissance à Cowansville
Naissance en 1973
Scénariste québécois
Réalisateur québécois
Étudiant de l'Université de Montréal